A Faculdade de Tecnologia Termomecanica (FTT) é uma instituição de ensino superior privada e filantrópica. A universidade é mantida pelo Centro Educacional da Fundação Salvador Arena, uma fundação sem fins lucrativos, de finalidade educacional e filantrópica, mantida pela Termomecanica São Paulo S. A. e tem por objetivo a formação de excelentes profissionais, que possuam pleno domínio das competências e habilidades relativas às suas áreas de atuação, a consciência de cidadania e de participação na sociedade, além do perfil inovador. A instituição oferece cursos de bacharelado em Administração, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação e Engenharia de Controle e Automação, além de pós-graduação em Gestão Educacional e Gestão de Projetos em Inovação e Sustentabilidade. Todos os cursos são totalmente gratuitos.

De acordo com o ENADE, a faculdade ocupa o 1º lugar entre as instituições de ensino superior das três principais cidades do ABC, sendo a 7º melhor de São Paulo e 33º do país.

A FTT conta com uma completa estrutura educacional, ofertando aos alunos dos mais diversos cursos avançados recursos tecnológicos: uma planta de Processos de Industrialização de Alimentos; um sistema de manufatura integrada por computador – CIM; e laboratórios de automação industrial, informática e gestão.

Além disso, para que a formação seja completa, é necessário contar com excelentes profissionais de ensino. Por essa razão, a FTT esmera-se em selecionar e manter em seu quadro profissional, professores altamente capacitados e especializados, assegurando cursos de excelente qualidade.

História e Desenvolvimento 

A 
Faculdade de Tecnologia Termomecanica (FTT) está localizada na cidade de São Bernardo do Campo e é mantida pela Fundação Salvador Arena, instituição civil, de direito privado e sem fins lucrativos. 

Instituída em 2002, a FTT iniciou as atividades acadêmicas dos cursos superiores de tecnologia em 2003, após estímulos decorrentes das crescentes melhorias na capacidade tecnológica das oficinas e laboratórios do Colégio, que acabaram gerando transformações nos cursos e a criação de cursos técnicos, até a evolução para a graduação tecnológica.

Assim como o colégio, a FTT, é totalmente gratuita. Os processos seletivos ocorrem duas vezes ao ano.

Além de um corpo docente altamente especializado, constituído por profissionais experientes e capacitados, a FTT destaca-se também por suas instalações, que contam com  laboratórios  aparelhados com a mais alta tecnologia.

Em 2019, passou a oferecer cursos gratuitos de pós-graduação em Gestão Educacional e Gestão em Projetos de Inovação e Sustentabilidade.

UCSA- Universidade Corporativa Salvador Arena 
A Universidade Corporativa Salvador Arena  (UCSA) é uma instituição vinculada à Fundação Salvador Arena, com objetivo de oferecer ações de desenvolvimento para os empregados da Fundação Salvador Arena e Termomecanica, parceiros, clientes, alunos e fornecedores (partes interessadas), construindo a ponte entre as competências humanas e as organizacionais, alinhadas às estratégias do negócio.

A UCSA foi implantada para desenvolver as competências gerais (todos os cargos), gerenciais (cargos de gestão) e funcionais (cargos operacionais, técnicos e administrativos) com foco nas estratégias da organização, atendendo a demandas específicas de formação dos nossos negócios.

Núcleo de Pesquisas - NUPE 
O  Núcleo  de  Pesquisas  -  NUPE,  órgão  auxiliar  e  complementar  da  FTT  tem  como meta prover os instrumentos necessários para que a FTT possa atuar efetivamente junto à comunidade, desenvolvendo atividades de pesquisa. A  finalidade  do  Núcleo  é  o  desenvolvimento  científico  e  tecnológico  do  País, colocando  à  disposição  do  meio  externo  a  sua  capacidade  de  resolver  problemas  no campo  de  atuação  dos  seus  cursos  superiores  e  correlatos,  de  modo  a  oferecer  novas  soluções para os desafios e problemas enfrentados pela comunidade.

Núcleo  de  Pesquisas  da  FTT  é  subordinado  a  Direção  Geral,  contando  com  o apoio  do  pessoal  especializado,  técnico  e  administrativo,  da  própria  faculdade.  Ele  tem

como objetivos:
 Desenvolver  pesquisas  nas  áreas  de  atuação  dos  cursos  superiores  de  graduação oferecidos pela FTT;
 Produzir  e  divulgar  conhecimentos  sobre  questões  relevantes  nessas  áreas  de atividade;
 Desenvolver tecnologias nos setores de interesse para a Instituição;
 Colaborar com outros órgãos de pesquisa e com empresas na solução de problemas técnicos e tecnológicos relevantes.

FTT Journal of Engineering and Business 
A FTT Journal of Business and Engineering é uma revista anual da Faculdade de Tecnologia Termomecanica, de acesso livre e dedicada à difusão do conhecimento nas áreas de Administração, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação e Engenharia de Controle e Automação. São aceitos trabalhos resultados de pesquisas científicas realizadas no âmbito de programas de graduação e pós-graduação no Brasil e no Exterior. Os artigos devem ser inéditos e de reconhecida qualidade acadêmica, produzidos por pesquisadores nacionais e estrangeiros nas diversas áreas e subáreas de abrangência desta publicação, marcadamente interdisciplinar. Podem publicar na revista mestres e doutores e estudantes de graduação desde que tenham produzido artigos em parceria com professores mestres ou doutores.

A revista faz uma chamada de publicação por ano. São publicados dois artigos em cada área de interesse da revista. O processo de avaliação é feito por pares, conforme estabelecido no Portal do Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (SEER/IBICT).

Núcleo de Formação Cidadã - NFC 
O  Núcleo  de  Formação  Cidadã  (NFC),  por  meio  das  suas atividades  de  extensão, atende  à  missão  da  FSA  de  contribuir  com  a  sociedade,  em  especial  com  os  mais necessitados, além de transmitir aos alunos valores do fundador, o Eng.º Salvador Arena, como altruísmo, ética e transparência.

As    ações    de    extensão    do    Núcleo    de    Formação    Cidadã    propiciam    o desenvolvimento profissional de discentes e docentes envolvidos em programas, projetos e atividades, que visam à integração e a melhoria das condições de vida da comunidade e o  processo  de  desenvolvimento  da  qualidade  do  ensino,  fortalecendo  o  princípio  da cidadania.Através  do  contato  com  a  sociedade  os  alunos  têm  uma  visão  do  mundo  real podendo   colocar   em   prática   os   conhecimentos   adquiridos   e   assim   ajudar   na transformação social da parte que é assistida por essas ações.Tanto professores quanto alunos são voluntários para os trabalhos selecionados.

Núcleo de Apoio à Carreira - NAC 
O Núcleo de Apoio à Carreira é um setor que oferece aos estudantes a orientação e o apoio necessários para o ingresso no mercado de trabalho. Por meio da realização de estágio profissional, os estudantes recebem a oportunidade de conhecerem as possibilidades de atuação na sua área de estudo.

A partir do 2º semestre dos cursos, os estudantes já podem contar com os serviços oferecidos pelo setor. Em todos os cursos instituídos na FTT há cumprimento do estágio obrigatório.

SERVIÇOS DO NAC:
 Oficinas e workshops de preparação para ingresso no mercado de trabalho.
 Elaboração e revisão de currículo.
 Divulgação de oportunidades profissionais via Portal de Vagas FTT.
 Orientação para participação em processos seletivos.

Apoios sociais ofertados 
 Bolsa alimentação: visa complementar temporariamente as necessidades nutricionais do aluno no espaço familiar durante o  período em que a família se encontra em dificuldade econômica.
 Bolsa transporte: visa contribuir  temporariamente  com  o  aluno  de  modo  que  mantenha  sua frequência nos estudos enquanto a família se reestrutura socioeconomicamente.
 Bolsa materiais complementares: visa oferecer condições materiais ao aluno (a), como apoio no rendimento escolar, evitando constrangimento na impossibilidade de obter os materiais escolares.
 Bolsa atendimento odontológico: visa  garantir  auxílio  odontológico  proporcionando  condições  preventivas e curativas de saúde bucal ao aluno.
 Bolsa necessidades especiais: visa contribuir com a inclusão social do aluno por meio da solução parcial ou total de necessidade especial, por meio de apoio para aquisição de óculos,órteses ou próteses.
 Programa Proimóvel: visa oportunizar consultoria para documentação, reduzindo entraves burocráticos e/ou técnicos para aquisição ou regularização da casa própria.

Estrutura física e Tecnológica 

A FTT desenvolve suas atividades dentro do Centro Educacional da Fundação Salvador Arena (CEFSA) em uma área de 131.000 metros quadrados.  Nesse espaço, funcionam também o Teatro Engenheiro Salvador Arena, o Estádio Olímpico Bronze TM23 e o Colégio Termomecânica, que oferece ensino gratuito da Educação Infantil ao Ensino Médio e Ensino Técnico.

Dentro desse complexo, as instalações da FTT dispõem de amplas salas de aulas equipadas com recursos audiovisuais (computador, projetor, telão e lousa) e sistema de ar condicionado. Para   as   aulas  práticas, a   FTT   disponibiliza   laboratórios   com  máquinas   e equipamentos   modernos  e   atualizados   para  as   atividades   pertinentes  aos   cursos ministrados pela instituição.  Fazem parte desse conjunto os laboratórios de química dos alimentos, bioquímica, microbiologia, análise sensorial e as plantas piloto de vinho, espumante, iogurte, leite, manteiga, queijo, sorvete, doces e geleias, sucos, concentração, panificação e óleos.

Com uma infraestrutura voltada para o aluno, a instituição possui uma biblioteca interativa, cujas instalações são adequadas para estudos individuais ou em grupos.  Os alunos e demais usuários têm acesso à consulta do acervo via sistema da biblioteca ou por meio de pesquisa na internet. 

Existe também a Biblioteca Virtual Universitária, que disponibiliza vinte e quatro horas de acesso ao acervo de renomadas editoras. O acervo material atende às indicações dos professores, tanto em relação aos títulos quanto ao número de exemplares  disponibilizados. Há também periódicos relacionados às disciplinas e temas dos cursos.  A biblioteca disponibiliza aos usuários computadores para pesquisa em internet e um espaço para palestras e apresentações. 
O campus da FTT conta também com complexo esportivo com campo de futebol, pista de atletismo e sala de ginástica, quadras poliesportivas, piscinas, refeitório com cozinha industrial, além do teatro Engenheiro Salvador Arena, com capacidade para 600 espectadores, ambulatório, laboratório de internet, áreas de convivência e estacionamento.

A instituição possui rampas de acesso para portadores de necessidades especiais e disponibiliza cadeiras de rodas, bem como reserva de espaço em estacionamento. Há elevadores exclusivos no prédio da faculdade e no Teatro Eng.º Salvador Arena. Para evitar paradas e suspensão das aulas, existe um gerador elétrico a motor diesel destinado a manter a carga operacional em toda a estrutura da CEFSA, no caso de falha no fornecimento de energia por parte da concessionária.

Cursos premiados 

Em 2008 o curso de Alimentos recebeu o prêmio de melhor curso do Brasil, segundo o MEC.
Também em 2008, o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas recebeu o prêmio de melhor curso da Região do Grande ABC, segundo o MEC.

Os cursos de Administração, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Computação e Engenharia de Controle e Automação da Faculdade de Tecnologia Termomecanica, que integra um dos principais projetos sociais da Fundação Salvador Arena na área de educação, receberam nota máxima (nota 5) no Reconhecimento de Cursos, do Ministério da Educação (MEC).

Todos os cursos já contam com a nota de base 4 no IGC. A faculdade é considerada uma das melhores do Brasil.

Ligações externas

 Site oficial da Fundação Salvador Arena
 Termomecânica é a terceira melhor faculdade da região - Diário do Grande ABC
 Curso de Administração da FTT recebe nota máxima do MEC

Faculdades do Brasil